

Znak „†” 
 Crux philologorum – znaki typograficzne † i ‡
 † – pierwszy studyjny album francuskiego duetu Justice

Słowa „krzyż” i „Krzyż”

Symbole i odznaczenia 
 krzyż – symbol (znak, kształt, przedmiot) w postaci dwóch przecinających się linii, na ogół pod kątem prostym, znany w różnych religiach
 krzyż heraldyczny – figura heraldyczna
 krzyż – odznaczenie, order (np. kawalerski, oficerski)

Anatomia człowieka 
 krzyż – kość krzyżowa, część kręgosłupa

Przedmioty i urządzenia 
 krzyż – narzędzie wykonywania kary śmierci w starożytności; zobacz → ukrzyżowanie
 tzw. Krzyż Prawdziwy, na którym umarł Jezus Chrystus; zobacz → Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa
 krzyż niwelacyjny – przyrząd do wykonywania prac geodezyjnych

Fotografia 
 krzyż – przedstawienie panoramy sferycznej

Geografia 

 W Polsce
 Krzyż Wielkopolski – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim
 Krzyż – dawna gromada w powiecie trzcianeckim
 Krzyż – stacja kolejowa w Krzyżu Wielkopolskim
 Krzyż – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Czastary
 Krzyż – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Krzyż – dawna gromada
 Krzyż – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Krzyż – dzielnica Tarnowa, dawna wieś
 Krzyż – dawna gromada w powiecie tarnowskim
 Krzyż – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn

Media 
 Krzyż – czasopismo
 Krzyż – album grupy Chłopcy z Placu Broni
 Krzyż – film będący kontynuacją Solidarni 2010, pokazuje wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu po katastrofie smoleńskiej

Zobacz też 

 znak krzyża – rodzaj gestu, rytuał chrześcijański